Санта-Мария-Сише () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Корсика, департамент Южная Корсика. Входил в состав округа Аяччо.

Код INSEE кантона — 2A48. Всего в кантон Санта-Мария-Сише входило 17 коммун, из них главной коммуной являлась Санта-Мария-Сише. В 2015 году все коммуны перешли в кантон Тараво-Орнано.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2008 год составляло 8 168 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Южная Корсика на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Южная Корсика